Anton van der Waals, Nederlands spion
 Charlotte van der Waals, Nederlands industrieel ontwerpster
 Gerrit van der Waals (G.H.M. van der Waals), Nederlands verzetsstrijder
 Jacqueline E. van der Waals, Nederlands dichteres, dochter van Johannes Diderik
 Joan Henri van der Waals (1920-2022), Nederlands natuurkundige
 Johannes Diderik van der Waals (1837-1923), Nederlands natuurkundige en Nobelprijswinnaar
 Johannes Diderik van der Waals jr. (1873-1971), zoon van hem en ook natuurkundige

Zie ook 
 Vanderwaalskrachten
 Vanderwaalsstraal
 Van der Waals-heterostructuur
 Vergelijking van Van der Waals
 Waal (doorverwijspagina, met onder andere personen met de achternaam Van der Waal)